Jüdischer Friedhof Hayange steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Hayange)
 Neuer jüdischer Friedhof (Hayange)